Ласковцы () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1946 человек. Занимает площадь 7,997 км². Почтовый индекс — 48153.

Местный совет 
48153, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Ласківці

Ссылки 
 Ласковцы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района